Ниже представлены таблицы рекордов Филадельфии Флайерз в Национальной хоккейной лиге.

За карьеру

Полевые игроки

Голкиперы

Главные тренеры

За регулярный сезон

Команда

Полевые игроки

Голкиперы

В сериях плей-офф

Полевые игроки

Голкиперы

Тренеры

За плей-офф

Команда

Полевые игроки

Голкиперы

Ссылки 
Flyers History - Career and Season Records
Flyers History - NHL Records Held/Shared By Flyers
Philadelphia Flyers Records

Рекорды